Combe ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Combe (1785–1827), schottischer Frühsozialist
 Alan Combe (* 1974), schottischer Fußballtorhüter
 Andrew Combe (1797–1847), schottischer Arzt und Vertreter des Somatismus
 Arno Combe (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Bobby Combe (1924–1991), schottischer Fußballspieler
 Delphine Combe (* 1974), französische Leichtathletin
 Ernest Combe (1846–1900), französisch-schweizerischer Geistlicher und Hochschullehrer
 George Combe (1788–1858), schottischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Gustave Combe (1882–1957), Schweizer Offizier (Oberstdivisionär)
 Joseph De Combe (1901–1965), belgischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Séverine Pont-Combe (* 1979), Schweizer Skibergsteigerin und Marathonläuferin
 Stuff Combe (1924–1986), Schweizer Schlagzeuger
 William Combe (1742–1823), englischer Schriftsteller

Combe ist der Name folgender Orte in England:
 Combe (Berkshire), ein Ort in Berkshire
 Combe (Buckfastleigh, Devon), ein Ort in Devon
 Combe (Yealmpton, Devon), ein Ort in Devon
 Combe (Herefordshire), ein Ort in Herefordshire
 Combe (Oxfordshire), ein Ort in Oxfordshire

Siehe auch:
 La Combe, Lacombe, Combes